La Lietuvos krepšinio lyga 1999-2000 è stata la 7ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Lietuvos rytas Vilnius.

Regular season

Classifica

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
LKL MVP finali:  Eurelijus Žukauskas, Žalgiris Kaunas

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000